Cupa României la handbal feminin 2022-2023, denumită Cupa României Râureni din motive de sponsorizare, este a 38-a ediție a competiției de handbal feminin românesc organizate de Federația Română de Handbal (FRH) cu începere din 1978. Datele celor patru etape ale ediției 2022-2023 au fost precizate în regulamentul de desfășurare a Cupei României, publicat pe 2 august 2022, pe pagina web oficială a FRH.

Echipe participante 
Conform regulamentului, la ediția 2022-2023 a Cupei României participă „toate echipele din Liga Națională și echipele din Divizia A cu drept de promovare”.

Tragerile la sorți și datele manșelor 
Conform articolului 2, alineatul 2.1, al regulamentului competiției, „tragerile la sorți pentru determinarea jocurilor din cadrul tuturor tururilor [...] se vor anunța în timp util și se vor desfășura, în principiu, în prima zi de marți de după disputarea meciurilor din fiecare fază”.

Sistem 
Competiția se desfășoară cu un tur preliminar, cu un tur 1 la care au luat parte 24 de echipe, cu optimi de finală, sferturi de finală și un turneu final de tip Final Four.  Orașul care va găzdui formatul final cu 4 echipe va fi stabilit la o dată ulterioară începerii întrecerii.

Partide

Turul preliminar 
La acest tur au participat doar echipe înscrise în Divizia A și având drept de promovare. Numele acestor echipe au fost notate pe bilete și au fost introduse într-o urnă, fiind apoi trase la sorți. Tragerea la sorți a avut loc pe 6 decembrie 2022, la sediul FRH.

În urma tragerii la sorți au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele partidelor au avansat în turul 1.

Turul 1 
Prin regulament, această etapă a fost programată a se desfășura pe 8 ianuarie 2023, într-un singur tur. La ea au participat cele 11 echipe de Divizia A avansate din turul preliminar și echipele din Liga Națională, cu excepția celor „calificate în Cupe Europene, sezonul competițional 2022-2023”, care au evoluat „în Cupa României 2022-2023 începând cu turul al doilea”.

Tragerea la sorți pentru distribuția echipelor și stabilirea partidelor din turul 1 a avut loc pe 23 decembrie 2022, la sediul Federației Române de Handbal. În urma tragerii la sorți, CSU Știința București și CS Activ Prahova Ploiești au avansat direct în optimile de finală, în timp ce celelalte 18 echipe au disputat partidele de mai jos. Câștigătoarele partidelor s-au calificat în optimile de finală.

Turul 2 (optimile de finală) 
Prin regulament, această etapă a fost programată a se desfășura pe 23 februarie 2023, într-un singur tur. La ea participă cele nouă formații avansate din turul 1, plus șapte formații calificate direct în acest tur: cele cinci echipe care au desfășurat partide în „Cupe Europene, sezonul competițional 2022-2023”, respectiv cele două echipe din turul preliminar care au avansat în această etapă în urma tragerii la sorți din 23 decembrie 2022.

Tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din această fază a avut loc pe 20 ianuarie 2023, la sediul FRH. În urma extragerii au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele partidelor au avansat în sferturile de finală.

Turul 3 (sferturile de finală) 
Prin regulament, această etapă a fost programată să se desfășoare pe 9 martie 2023, într-un singur tur. 

Tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din această fază a avut loc pe 27 februarie 2023, la sediul FRH. În urma extragerii au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele partidelor au avansat în Final Four.

Final Four 
Faza finală a Cupei României se va desfășura în sistem Final Four. Depunerea ofertelor pentru organizarea turneului s-a putut face până la 9 martie 2023, la ora 12:00.

Echipele calificate 
CS Gloria 2018 Bistrița
HC Dunărea Brăila
CSM București
CSM Târgu Jiu

Semifinalele

Finala mică

Finala

Etapele competiției

Clasament și statistici

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe 9 martie 2023

Incidente 
Pe 20 februarie 2023, în timpul partidei dintre CSM și Rapid București din optimile de finală, Cristina Neagu a fost înjurată permanent de galeria echipei Rapid, incident care a atras reacții de condamnare din partea presei sportive și a Federației Române de Handbal. Ulterior, liderul galeriei rapidiste a apărat comportamentul nesportiv al suporterilor. Pe 28 februarie 2023, Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal a decis amendarea clubului Rapid București „cu penalitate de 8000 (opt mii) lei, conform  art. 69.4 coroborat cu art 69.2 lit b) pct.1 cu aplicare Art. 34.1 litera k) (recidivă 30.08.2022) din  REGULAMENTUL DISCIPLINAR al FRH, [...], pentru scandări jignitoare/obscene a suporterilor proprii”.

Note

Referințe

Legături externe 
Cupa României pe site-ul Federației Române de Handbal

2022 în handbal
2023 în handbal
Handbal feminin
Handbal în România
Cupa României la handbal feminin 2022-2023